

AGM este un acronim de trei litere care se poate referi la

Acronime militare 
 Academia General Militar, academia militară națională a Spaniei
 Air-to-ground missile, tip de rachetă de croazieră, lansată din aer și lovind ținte la sol
 Attack Guidance Matrix
 Missile Range Instrumentation Ship, simbol de clasificare al United States Navy

Alte utilizări 
 Absorbent glass mat (baterie)
 ... agm ..., compoziție muzicală din 1979 a lui Sir Harrison Birtwistle
 American General Media, 
 Annual general meeting, adunare generală anuală
 Aorta-gonad-mesonephros
 Area General Manager, manager general al unei zone
 Arithmetic-geometric mean, medie aritmetico-geometrică
 Assistant GameMaster
 Association Genevoise des Malentendants
 Award of Garden Merit